«Дина́мо» — название ряда футбольных клубов в Краснодаре:
 «Динамо» — название клуба «Кубань» с 1928 по 1953 год
 «Динамо» — любительский клуб, существовавший с начала 1990-х до 2010 года.

 Примечания